Чертория — название населенных пунктов на Украине:

Чертория — село  в Ильинецком районе Винницкой области.
Чертория — село в Кицманском районе Черновицкой области.

См. также 

 Чартория